Нэш, Наш () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (1740—1786) — американский политик, губернатор Северной Каролины и сенатор от этого штата.
 Нэш, Анна Лорель (род. 1980) — шведская спортсменка, боксёр.
  (1674—1761) — валлийский денди, Master of Ceremonies города Бат.
  (род. 1963) — британский гитарист.
  (род. 1977) — австралийско-ямайский игрок в крикет.
  (род. 1987) — канадский хоккеист.
 Нэш, Грэм (род. 1942) — английский автор-исполнитель.
  (род. 1938) — американская активистка, борец за гражданские права чернокожих.
  (род. 1985) — британский автогонщик.
  (1809—1878) — английский художник и литограф.
 
 Нэш, Джордж (род. 1945) — американский историк и толкователь американского консерватизма.
 Нэш, Джордж Валентин (1864—1921) — американский ботаник.
  (1842—1904) — американский политик, губернатор Огайо.
 Нэш, Дуглас — американский военный историк.
 Нэш, Карло (род. 1973) — английский футболист.
 Нэш, Кевин (род. 1959) — американский рестлер и актёр.
 Нэш, Кейт (род. 1987) — британская певица, сочинительница песен, музыкант и актриса.
 Нэш, Кларенс (1904—1985) — американский актёр озвучивания.
  (род. 1976) — американская певица и сочинительница песен.
  (род. 1958) — американский джаз-барабанщик.
  (1946—2012) — американский историк, библиотекарь и архивист.
  (род. 1975) — канадский футболист.
 Нэш, Мэри (1888—1976) — американская актриса.
 Нэш, Н. Ричард (1913—2000) — американский драматург, сценарист и романист.
 Нэш, Ниси (род. 1970) — американская актриса, комедиантка, кинопродюсер и модель.
  (1927—2014) — канадский журналист, писатель и телеведущий.
 Нэш, Огден Фредерик (1902—1971) — американский поэт-сатирик.
 Нэш, Пол (1889—1946) — английский художник, фотограф, писатель и дизайнер.
 Нэш, Рик (род. 1984) — канадский хоккеист.
  (род. 1950) — американский генерал.
  (1933—2016) — английский дирижёр.
 Нэш, Стив (род. 1974) — канадский баскетболист.
 Нэш, Тед (род. 1932) — американский гребец.
 Нэш, Томас (1561—1601) — английский прозаик.
 Нэш, Уолтер (1882—1968) — 27-й премьер-министр Новой Зеландии.
  (1909—1987) — американский политик, лейтенант-губернатор Висконсина.
  (род. 1965) — австралийский политик, сенатор и министр.
  (ок. 1742—1777) — американский бригадный генерал
  (1864—1948) — американский предприниматель, глава .
 Нэш, Энтони (1936—2022) — английский бобслеист, олимпийский чемпион 1964 года.
  (род. 1984) — ирландский хёрлингист.
  (1898—1982) — английский священник.

Псевдонимы
  (1948—2014; настоящее имя Джеймс Джеффри Плюмен) — канадский мультиинструменталист.

Топонимы 
Великобритания
  — деревня в Бакингемшире.
  — пригород Ньюпорта.
  — деревня в Шропшире.
  — поселение в Хартфордшире.
  — пляж и мыс в Вейл-оф-Гламорган.

США
  — городок в Оклахоме.
  — статистически обособленная местность в Северной Дакоте.
  — город в Техасе.
 Нэш — округ в Северной Каролине.

Автомобилестроение 
  — американская автомобильная компания, существовавшая с 1916 по 1954 годы.
  — британская автомобильная компания, существовавшая с 1922 по 1957 годы.
  — автомобиль, выпускавшийся с 1951 по 1954 годы.
 Nash Metropolitan — автомобиль, выпускавшийся с 1953 по 1961 годы.

См. также 
 Наш
 Папирус Нэша
 Равновесие Нэша
 Теорема Нэша
 D’NASH

Примечания